De Players Championship Finals 2012 (ook bekend als de 2012 Cash Converters Players Championship voor sponsor doeleinden), was de vijfde editie van de Players Championship Finals, een darttoernooi waaraan de top 32 van de PDC Players Championship Order of Merit 2012 deelnemen. Het toernooi werd gehouden vanaf 30 november tot 2 december in de Butlins Minehead Resort in Minehead. Dit zijn de tweede Players Championship Finals die worden gehouden voorafgaand aan het PDC World Championship.

Gekwalificeerde spelers
Dit is de Final 2012 ProTour Order of Merit:

Prijzengeld

Schema

Statistieken

Darts in 2012
2012